Il singolare maschile  del torneo di tennis Grand Slam Cup 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marcelo Ríos che ha battuto in finale Andre Agassi 6–4, 2–6, 7–6 (7–1), 5–7, 6–3.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per i quarti di finale

 Petr Korda (quarti di finale)
 Marcelo Ríos (campione)
 Mark Philippoussis (semifinali)
 Goran Ivanišević (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Slam Cup 1998
ATP Tour 1998